Zhaojia bezeichnet:

 Zhaojia (Dachuan) (赵家镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dachuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhaojia (Jintang) (赵家镇), Großgemeinde im Kreis Jintang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhaojia (Zhuji) (赵家镇), Großgemeinde der Stadt in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Zhaojia (Dongxiang) (赵家乡), Gemeinde im Autonomen Kreis der Dongxiang in der chinesischen Provinz Gansu
 Zhaojia (Renshou) (兆嘉乡), Gemeinde im Kreis Renshou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhaojia (Wulong) (赵家乡), Gemeinde im Stadtbezirk Wulong in der chinesischen Stadt Chongqing
 Zhaojia (Kaizhou) (赵家街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Kaizhou der chinesischen Stadt Chongqing